McGinnis Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 McGinnis Peak, Antarktis,

USA 

 McGinnis Peak (berg), Alaska, Southeast Fairbanks Census Area, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar